prussiano – la lingua parlata in Prussia
 come aggettivo – come aggettivo sostantivato, cosa riferibile alla Prussia.
 come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione originaria dei pruzzi o prussiani